Курцев — фамилия; имеет женскую форму Курцева.
 Курцев, Анатолий Иванович — советский государственный и политический деятель, председатель Костромского областного исполнительного комитета.
 Курцев, Борис Викторович (1920—1967) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант танковых войск. См. также 
 Курцево